«Го́мель» — профессиональный хоккейный клуб из белорусского города Гомель.

Достижения 
Континентальный кубок по хоккею с шайбой
  Участник финала (1): 2003/2004

Чемпионат Республики Беларусь
  Чемпион (1):  2002/2003
  Серебряный призёр (2):2008/2009 , 2020/2021
  Бронзовый призёр (5): 2003/2004, 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Кубок Республики Беларуси
  Обладатель кубка (5): 2002/2003, 2003/2004, 2007, 2012, 2017
  Участник финала (3): 2002, 2004
2022

Состав в сезоне 2021/22

Статистика

Чемпионат Республики Беларусь

Кубок Республики Беларусь

Спонсоры 
Генеральный спонсор хоккейного клуба «Гомель» — Открытое Акционерное Общество «Гомельтранснефть Дружба».

Арена 

Домашние матчи ХК «Гомель» проводит в Гомельском ледовом дворце спорта. Арена представляет собой универсальный спортивно-зрелищный зал с хоккейной площадкой размерами 30х61 метр и трибуной на  2760 мест. Предусмотрена возможность трансформирования хоккейной коробки в площадку для других видов спорта, а также в сцену для проведения концертов и зрелищных мероприятий.

Примечания 

В 2013 году Гомель обыграл московское "Динамо" со счётом 2:1.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Неофициальный сайт хоккейного клуба «Гомель»

ХК «Гомель»